Хардман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хардман, Гарольд (1882—1965) — английский футболист и футбольный администратор.
 Хардман, Сара Николь (более известна под фамилией Хардинг, 1981—2021) — британская певица, модель и актриса, солистка девичьей поп-группы Girls Aloud.